Финал Кубка Англии по футболу 1967 года стал 87-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 20 мая 1967 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились лондонские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэм Хотспур». Это был первый в истории Кубков Англии полностью лондонский финал, из-за чего он известен в Англии как «Финал кокни» (). В составе «шпор» сыграли Гривз и Венейблс, бывшие игроки «Челси».

Детали матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk
 Отчёт о матче на сайте 11v11.com

1967
Футбол в Европе в 1967 году
Кубок Англии 1967
Кубок Англии 1967
События 20 мая
Май 1967 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1967 году
1967 год в Лондоне